Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, bijnaam van de heilige Maria
 Mater Dolorosa (klooster), klooster der Passionisten te Molenhoek
 Huize Weipoort, een klooster te Zoeterwoude van de congregatie der Kruisheren